Canton d'Argentan-Est, une division administrative française située dans le département de l'Orne.
 Canton d'Argentan-Ouest, une division administrative française située dans le département de l'Orne.